Slag bij Veere (1351), onderdeel van de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
 Slag bij Veere (1809), onderdeel van de Britse Walcherenexpeditie.